Удмуртское имя () — национальная модель антропонимии у удмуртов — народа пермской группы финно-угорской языковой семьи.

В настоящее время удмурты используют в основном русские христианские имена, переиначивая их произношение на свой манер. Ударение при этом практически всегда ставится на последний слог, вне зависимости от того, где оно стояло в оригинале. Однако при этом в официальных документах используются русские «прообразы».

Кроме того, продолжают использоваться и дохристианские имена, зачастую обозначающие на удмуртском языке животных и птиц (например, Атас — «петух», Балян — «рысь», Гондыр — «медведь», Койык — «лось», Пислэг — «синица», Сяла — «рябчик», Туливить — «кулик», Чучыбей — «лазоревка», Юбер — «дрозд-рябинник», Шырчик - «скворец», Паля — «ягнёнок», Тутыгыш — «павлин», Какся — «цапля», Дыдык — «голубь», Сэдык — «пигалица», Жакы — «сойка», Куажы — «коростель», «дергач», Кайсы — «клёст»).

Исконные имена 
Мужские имена: Дзянкей, Камай, Курбанай, Апас, Есекей, Едей, Будя, Бекельдей, Тукташ, Дзюйка, (И)Зянхват, Бегеней, Кузебай, Келдык, Туктар, Падек, Паво, Оёй, Зяндерыш, Датугым, Бекта, Дзямемет, Абыл, Абей, Агым, Адай, Аданаш, Адыр, Азиян, Азмак, Азьмакет, Айсулы, Айтэмыш, Aкбай, Акзян, Акки, Акман, Акмая, Аксабей, Аксябей, Акчубей, Ядыгар, Яги, Язбике, Янчабей, Ярхей, Яркипей, Кайсы, Сезяй, Сяськан, Сяськабей, Кокон, Койык, Сэдык, Донды, Юбер, Эрик.

Женские имена: Чима, Сетым, Дзусван, Узан, Зянсула, Шады, Бисултан, Нылка, Бегичань, Алмас, Ӵана, Италмас, Эвика, Чачабей,Зара,Лымаш, Зангари, Инву, Айно.

Вариации русских христианских имён

Женские имена 
 Авдотья — Одоттья, Одоть
 Аграфена — Гуринка, Руфа, Оги
 Аксинья — Оскиннья, Оксинь
 Акулина — Окыль, Окыльна
 Александра — Сандӥ, Сандра, Саня, Сандыр
 Анастасия — Насьта, Насьток
 Анисия — Онись, Онисся
 Анна — Аннок, Аннӥ
 Афанасия — Опочь
 Валентина — Валя, Валька
 Галина — Гала, Галя
 Домна — Доми
 Евгения — Жени, Женя
 Евдокия — Одока, Дуня, Одок
 Екатерина — Катя, Катьырна, Катяр
 Елена — Лена, Ленка
 Зинаида — Зина, Ӟиной, Ӟина
 Зоя — Зоя, Зойка
 Ирина — Орина, Оринка, Орин
 Ксения — Очинь
 Лидия — Лидёк
 Мария — Маня, Марья, Маша
 Матрёна — Матӥ, Матрон
 Марфа — Марпа, Марпок
 Наталья — Натӥ, Наталля, Наталь
 Надежда — Нади
 Оксана — Окси, Оксиннья, Оксинь
 Ольга — Олька, Оля
 Пелагея — Паладдя, Паладь, Палаг
 Татьяна — Такъян
 Ульяна — Уляна, Уля, Улян
 Устинья — Устиня
 Федора — Педора
 Фёкла — Пекла

Мужские имена 
 Аверьян — Оверъян
 Адольф — Одольф
 Александр — Сандыр, Сашка, Сашик, Санко, Олексан, Очан
 Алексей — Очей, Олёш, Лепщей, Олексей
 Андрей — Ондӥ, Ондриян, Ондрей
 Анисим — Онсин, Оксинь
 Антон — Онтон
 Аркадий — Аркаш
 Артем — Оркемей, Эркемей
 Афанасий — Офонька, Офоня, Офонь, Опоч
 Валерий — Валера, Валер
 Валентин — Валей
 Василий — Вася, Васьлей, Васька
 Вениамин — Венька, Веня
 Виктор — Витя, Виктор
 Владимир — Лади, Вова, Вовик, Ладьмер
 Геннадий — Геня, Генко, Гендос
 Георгий — Ёрги
 Григорий — Гриша, Гирыш, Гири, Гирей
 Денис — Генис
 Дмитрий — Дима, Митрей
 Евгений — Женя
 Егор — Лёгор, Лёгорко, Ёгор
 Еким — Леким
 Емеля — Омель
 Емельян — Омеллян
 Ермил — Ерми
 Ермолай — Ярмалай
 Захар — Закар
 Иван — Иви, Ванька, Ванюшка
 Илья — Илля, Иллюк
 Иосиф — Осип
 Иуда — Юдай
 Кирилл — Кирло, Кири
 Кондратий — Конда, Гонда(?)
 Константин — Косьтэй, Костья
 Лаврентий — Лефыр, Лавыр
 Леонид — Лёня, Лёнька
 Максим — Маки
 Митрофан — Митрок
 Михаил — Михайло (Микайло), Миша
 Николай — Коля, Миколай, Микаля, Микол
 Никита — Микта
 Никифор — Миквор
 Павел — Павол
 Панфил — Пани
 Парамон — Парам
 Пётр — Петыр, Петька
 Рафаил — Рафа
 Семён — Семи, Семон
 Сергей — Серга, Сергей
 Степан — Исьтопка, Исьток, Исьтепан, Тёпан
 Трофим — Трошка
 Фёдор — Педор, Педя
 Федот — Педот
 Филипп — Пилип
 Фома — Пома
 Яков — Яша, Яко

Литература 

 Атаманов М. Г. Словарь личных имен удмуртов = Удмурт нимбугор: около 6800 имен. Ижевск: УИИЯЛ, 1990.
 Соколов С. В. О древних именах удмуртов // Ономастика: сборник статей / Академия наук СССР, Институт языкознания. М.: Наука, 1969. С. 109—111.

См. также 
Удмуртские фамилии

Удмуртский язык